Oisemont é uma comuna francesa na região administrativa de Altos da França, no departamento de Somme. Estende-se por uma área de 8,04 km².

Demografia

Comunas de Somme